Ку́ртка — короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся. Иногда противопоставляется пальто как длиннополой зимней и/или демисезонной верхней одежде, а также мужскому пиджаку и женскому жакету, как верхней одежде в холодную погоду.

Современные куртки изготавливаются из водоотталкивающих тканей (кожа, деним), а также меха и искусственного меха. Часто куртки шьются с утеплённой подкладкой. Иногда куртки снабжаются молнией и капюшоном.

История 
Существует множество версий происхождения курток, однако короткая верхняя тёплая одежда издревле известна у разных народов. У северных народов она известна с эпохи мезолита (Оленеостровский могильник). Курткой-аляской называют традиционную одежду эскимосов, из чего делают вывод, что именно они изобрели куртки. Традиционная верхняя короткая одежда японцев (хаори или дзюдоги), а также русских (зипун) часто классифицируется как куртка.

Издревле носили куртки в Европе. В эпоху Средневековья в кожаные куртки облачались английские и французские лучники (колет и котарди). В эпоху Возрождения куртка стала составной частью испанского костюма. В XVII веке их носили мушкетёры, а в XVIII веке — гусары (доломан и ментик) и драгуны. Моду на ношение курток в высших сословиях ввёл в 1860 году итальянский революционер Гарибальди, причём куртка Гарибальди нередко именовалась блузой или рубашкой и была сделана из алого кашемира.

В XX веке получили популярность такие форменные куртки как ватная куртка, френч, бушлат и афганка.

Этимология 

Считается, что слово Ку́ртка — Это слово заимствованное из польского, где kurtka — «куртка» образовано от заимствованного из латинского curtus — «короткий».

Eще есть мнение, что слово имеет тюркское происхождение. В тюркских языках, в частности казахском языке, имеется старинная национальная одежда «Күрте», представляющая собой короткую одежду с утеплением (подкладкой).

В русском и польском () языках слово куртка тюркского, либо аланского происхождения (ср. курэт, осет. куырæт — название бешмета), либо персидского (ср. курта, ) и известно с XVII века. По другой версии слово «куртка» образовано от немецкого слова «kurz» — «короткий».

В западноевропейских языках куртку называют жакетом (; ). Например, джинсовая куртка — Jean jacket; кожаная куртка (косуха) — Leather jacket.

В искусстве 
В русской литературе лексема «куртка» и производная от неё «курточка» имела широкое распространение в XIX веке. Например, Достоевский упоминает о серых суконных куртках арестантов (Записки из Мёртвого дома, 1860).

«Кожаная куртка» в начале ХХ века (1920 год) прочно ассоциировалась с комиссарами.

Описание 
Куртки — вид одежды, предназначенной для защиты от ветра, холода и дождя. Куртки имеют общие характеристики с куртками-парками, но отличаются от них длиной, которая может варьировать от уровня значительно ниже талии до середины бедра, но не ниже.

Куртки имеют следующие особенности:
 капюшон (иногда скрытый в воротнике куртки);
 полный разрез спереди, с застежкой-молнией, на кнопках или с застежкой «велкро», часто прикрытый защитным клапаном;
 подкладку (которая может быть стеганой или подбитой утеплителем, например, синтепоном или пухом); современные зимние куртки снабжены климат-контролем.
 длинные рукава.

Кроме того, куртки обычно имеют хотя бы одну из перечисленных ниже особенностей:
 шнурок или другие средства затягивания на талии и/или внизу изделия;
 манжеты, плотно охватывающие запястье, с эластичными или иными стягивающими элементами;
 воротник; в зимних куртках имеет меховую отделку
 карманы.

Существует термин «аналогичные изделия» по отношению к курткам, который распространяется на предметы одежды, сходные по особенностям с курткой, за исключением капюшона или подкладки. Он также применяется к одежде, определённой как куртка, но имеющей только частичный разрез и застёжку спереди. Термин не распространяется на изделия без капюшона и подкладки.

Применение 
Куртки являются элементом рабочей или форменной одежды (например, полицейских) часто с символикой предприятия, а также часто их носят как атрибут субкультуры (бомбер для скинхедов и косуха для байкеров).

Галерея

См. также 

 Косуха
 Пальто
 Пиджак
 Жакет

Примечания

Литература 
 
Куртки